

Personnalités 

 Eric Bross (né en 1964), réalisateur américain ;
 Rebecca Bross (née en 1993), gymnaste américaine.

Personnages de fiction 
 Frères Bross, série de bande dessinée.

Lieux 

 Mont Bross, un sommet du Colorado, aux États-Unis.